Chiltern kan syfta på:

 Chiltern, Australien - ort i Australien
 Chiltern District - distrikt i Storbritannien
 Chiltern Hills - kullar i Storbritannien